Juana de Navarra (Pamplona, 10 de julio de 1370 - Havering Bower, Essex, 9 de julio de 1437) fue reina consorte de Inglaterra, como esposa del rey Enrique IV.

Primeros años de vida 
Fue la séptima de los 8 hijos de Carlos II el Malo, rey de Navarra, y de Juana de Francia. Siendo sus abuelos maternos Juan II el Bueno y Bona de Luxemburgo y paternos Felipe III y Juana II de Navarra. Era hermana, por tanto, del rey Carlos III de Navarra.

Matrimonios e hijos 
El 2 de septiembre de 1386, en la localidad de Saillé-près-Guérande, se casó con el duque Juan V de Bretaña, naciendo de este enlace 9 vástagos, 4 varones -el mayor de ellos, Juan VI, hereda el ducado; años más tarde, el segundo hijo varón, Arturo, sucederá a sus sobrinos en Bretaña- y 5 hijas. El duque Juan V muere el 1 de noviembre de 1399.

Tres años más tarde, el 7 de febrero de 1403, se casa, en la catedral de Winchester, con el rey Enrique IV de Inglaterra. Aunque de esta unión no hubo descendencia, Juana supo llevarse muy bien con sus hijastros, llegando incluso a ponerse del lado del futuro Enrique V en sus querellas con su padre. Enrique IV murió en Westminster, el 20 de abril de 1413, tras 10 años de matrimonio.

A pesar de sus buenas relaciones con el ahora rey Enrique V, fue acusada de usar brujería para tratar de envenenarlo y fue encarcelada en el castillo de Pevensey, en Sussex, durante cerca de 4 años (1414-18). Una vez liberada, llevó una existencia tranquila durante el resto del reinado de Enrique V y luego bajo el de su hijo y sucesor, Enrique VI.

Murió en la localidad de Havering Bower, en Essex, a los 66 años de edad, siendo sepultada en la abadía de Canterbury al lado de su marido Enrique IV.

Notas

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Reinas consortes de Inglaterra del siglo XV
Reinas consortes de Inglaterra con los Lancaster
Navarra, Juana
Duquesas consortes del siglo XIV
Duquesas consortes de Bretaña
Infantes de Navarra
Duquesas de Francia del siglo XIV
Duquesas de Francia del siglo XV
Casa de Évreux
Sepultados en la Catedral de Canterbury
Miembros de la Orden de la Jarretera
Inglesas del siglo XIV
Inglesas del siglo XV
Duquesas consortes del siglo XV
Enrique IV de Inglaterra